Katarzyna Sobieska (I voto Zasławska, II voto Radziwiłłowa) (1634–1694) – podkanclerzyna i hetmanowa polna litewska
 Katarzyna z Rzewuskich Radziwiłłowa (1858–1941) – pamiętnikarka, powieściopisarka, publicystka